NSHU steht für:
 Bahnhof Simmelsdorf-Hüttenbach (DS100-Code)

Nshu steht für:
 Frauenschrift (ISO-15924-Code), chinesisches Schriftsystem des 15. Jahrhunderts für Frauen

Abkürzung